Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Oleksandr Nedovjesov e Aleksandr Jarmola che hanno battuto in finale Aleksandr Aks'onov e Vladyslav Klymenko 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Orest Tereščuk (quarti di finale)
 Jan Mertl /  Dawid Olejniczak (primo turno)

 Federico Torresi /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Ilija Bozoljac /  Viktor Troicki (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2006